Jaiteh ist der Familienname folgender Personen:

 Kumba Jaiteh, gambische Politikerin
 Mouhammadou Jaiteh (* 1994), französischer Basketballspieler
 Teneng Mba Jaiteh, gambische Politikerin
 Tijan Jaiteh (* 1988), gambischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Martín Jaite